Le XX championnat d'Europe de basket-ball (1977) s'est disputé en Belgique du 15 au 24 septembre 1977.

Les groupes 
Les 12 équipes sont réparties dans deux groupes (A~B), de la façon suivante :

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Tour Final 

les deux premiers des deux groupes disputes des demi-finales croisées ( Groupe A -  B et vice-versa)

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
 x

1977
Basket-ball
Basket-ball 1977
Événement sportif à Liège
Événement sportif à Ostende
Europe 1977
Europe
Sport en Belgique en 1977
Sport en septembre 1977